

Sigle 
 RDR – videogioco di avventura ambientato nel Far West

Mineralogia 
 Rdr – abbreviazione di roedderite

Note